EM i håndbold 2002 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2002 (mænd)
 EM i håndbold 2002 (kvinder)